Кяласу́р:

 Кяласур — река в Абхазии на административной границе Сухумского и Гулрыпшского районов;
 Кяласур — село в Сухумском районе Абхазии;
 Кяласур  — село в Гульрипшском районе Абхазии, в районе села Мачара
 Кяласур — село в Гульрипшском районе Абхазии, в районе села Цебельда (Цабал)
 Кяласур — станция Абхазской железной дороги.